Собор Рождества Христова — православный храм в городе Волгодонске Ростовской области, кафедральный собор Волгодонской епархии и главный храм Волгодонского благочиния.

История 
Собор Рождества Христова был заложен 7 марта 2001 года в качестве главного храма города и Волгодонского благочиния в Новой части Волгодонска на территории проектируемого ПКиО Молодёжный.

В дальнейшем, на несколько лет строительство храма приостановилось. Строительные работы возобновились 15 октября 2008 года. В период 2008—2011 годов на территории строящегося храма был построен и освящен малый храм святого Феодора Ушакова, сооружен памятник флотоводцу, приобретены 13 колоколов для будущей звонницы храма. 1 августа 2010 года была совершена первая Божественная литургия в нижнем приделе собора — в храме Серафима Саровского, названного в честь покровителя ядерной энергетики. В конце 2010 года на храме были установлены 4 боковых купола, в начале января 2011 года — центральный купол. В результате общая высота здания храма составила 56 метров, а с учётом креста на центральном куполе — 58 метров.

Вместе с храмом на площади в 8 гектар планируется возвести целый комплекс зданий, включающий в себя звонницу, воскресную школу, благотворительную трапезную, иконописные мастерские, издательский центр, детские площадки, паломническую гостиницу и православную гимназию.

В 2011 году возводимый храм приобрел статус кафедрального собора новообразованной Волгодонской епархии.

Примечания 

Волгодонск
Религия в Волгодонске
Волгодонск
Здания и сооружения Волгодонска
Волгодонск
Волгодонск
Храмы, построенные в 2013 году в России
Здания и сооружения, заложенные в 2001 году
2013 год в Ростовской области